

Biografia
È stato uno skater appartenente al gruppo Zoo York di New York e divenuto famoso per aver interpretato se stesso nel film di Larry Clark Kids. È morto a seguito di un'overdose di cocaina.

Filmografia

Cinema 
 Kid 90, regia di Soleil Moon Frye (2021) - postumo

Collegamenti esterni